Алеври́т (; ; от  «мука») — рыхлая мелкообломочная осадочная порода.

Описание 
Алеврит (лёсс, пыль) состоит преимущественно из минеральных зерен (кварц, полевые шпаты, слюда и другие) размером 0,005—0,05мм, занимая промежуточное положение между глиной (ил) и песком. Алеврит выделен в отдельную осадочную породу по предложению советского петрографа А. Н. Заварицкого в 1930 году.

По преобладающим зёрнам отличают крупноалевритовые (0,005—0,01мм) и мелкоалевритовые или тонкоалевритовые (0,01—0,05мм) разновидности алеврита. В результате литификации алеврит превращается в алевролит.

Алеврит применяется в изготовлении цемента.

Литература 
 «Геологический словарь», М: «Недра», 1978.

Ссылки